Аваї:

 Аваї — футбольний клуб у Бразилії.
 Аваї (Сан-Паулу) — громада в Бразилії.